

Anno 
 216 o 216 a.C.

Codici 
 216 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatoire des Cotes de Meuse nella Lorena in Francia
 216 (telefonia)  – Prefisso internazionale della Tunisia

Matematica 
 216 – numero